Тьерс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.  Население — 691 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Mapa de Situación
 Ficha de la población

Муниципалитеты Уэски